Яхукимо — округ в составе индонезийской провинции Папуа. Площадь — 15 057,90 км², население — 187 021 (2017 г.).

Административный центр — .

География 
Округ расположен на самом востоке Индонезии, северо-западнее центра острова Новая Гвинея. На востоке граничит с округом , на юге — с округами Асмат и Бовендигул, на западе — с округами Джаявиджая и , на севере — с округом Джаяпура.

Рельеф местности — сложнопересечённый, с большими перепадами высот: от 100 до 3000 м над уровнем моря.

Климат 
Влажный, тёплый. Чёткого деления на сезоны дождей и засухи нет, осадки выпадают равномерно в течение всего года. Среднегодовая температура — 20,5 °С.

Население 
Население округа стабильно растёт:

Большинство населения — протестанты, также есть католики, мусульмане, незначительное число индуистов и буддистов.

Административное деление 
Яхукимо лидирует среди всех округов провинции Папуа по количеству административно-территориальных единиц в своём составе: 51 подокруг, 1 городское поселение и 517 деревень.

Примечания 

Округа провинции Папуа